4439 Muroto è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1984, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0680748 UA e da un'eccentricità di 0,2779877, inclinata di 2,31113° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1984
Muroto